Die Interwetten European Darts Open 2023 sind ein Ranglistenturnier im Dartsport und sollen vom 24. bis zum 26. März 2023 von der Professional Darts Corporation ausgetragen werden. Es ist das zweite Event der European Darts Tour 2023, welche wiederum Teil der PDC Pro Tour 2023 ist. Austragungsort wird dabei zum fünften Mal die Ostermann-Arena in Leverkusen sein.

Format 
Das Turnier wird im K.-o.-System gespielt. Spielmodus wird in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wird im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier werden insgesamt £ 175.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilt sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für das Turnier qualifizieren sich die folgenden Spieler:
 Die Top 16 der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 12. Februar 2023
 24 Gewinner eines Tour Card Holder Qualifiers vom 13. Februar 2023
 Die Top 2 der deutschen Spieler in der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 12. Februar 2023
 2 Gewinner eines Host Nation Qualifiers vom 10. Februar 2023
 1 Gewinner eines Associate Member Qualifiers vom 10. Februar 2023
 1 Gewinner eines PDC Nordic & Baltic Qualifiers vom 18. Februar 2023
 1 Gewinner eines East Europe Qualifiers vom 11. Februar 2023

PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Luke Humphries
  Michael van Gerwen
  Damon Heta
  Rob Cross
  Peter Wright
  Dave Chisnall
  Michael Smith
  Dirk van Duijvenbode
  Joe Cullen
  Gerwyn Price
  Danny Noppert
  Ryan Searle
  Martin Schindler
  Jonny Clayton
  Dimitri Van den Bergh
  Josh Rock

Tour Card Qualifier
  Raymond van Barneveld
  Ryan Joyce
  Bradley Brooks
  Maik Kuivenhoven
  Stephen Bunting
  Jim Williams
  James Wade
  Ross Smith
  Chris Dobey
  Jurjen van der Velde
  Krzysztof Ratajski
  Ricardo Pietreczko
  Joe Murnan
  Ryan Meikle
  Geert Nentjes
  Jermaine Wattimena
  Luke Woodhouse
  William O’Connor

  Ian White
  Steve Lennon
  Brendan Dolan
  Ted Evetts
  Daryl Gurney
  Pascal Rupprecht

Associate Qualifier
  John Henderson
  Andy Boulton

Höchstplatzierte deutsche Spieler der Order of Merit
  Gabriel Clemens
  Florian Hempel

Host Nation Qualifier
  René Eidams
  Nico Kurz

Nordic & Baltic Qualifier
  Marko Kantele

East Europe Qualifier
  Filip Šebesta

Turnierverlauf

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum werden der TV-Sender Sport1 und der Streaming-Dienst DAZN die Veranstaltung übertragen.

Weblinks 
 Offizielle Website der PDC zur European Tour

Einzelnachweise 

2023
Sportveranstaltung in Leverkusen
European Darts Tour 2023